René Auberjonois může být:

 René Auberjonois (herec) (1940–2019) – americký herec a režisér, vnuk malíře
 René Auberjonois (malíř) (1872–1957) – švýcarský malíř, děda herce